Борма — село в Елховском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Тёплый Стан.

География 
Расположено на севере района и области в верховьях реки Кармала, в 4,5 км от границы с Ульяновской областью.

Село находится на стыке автодорог Самара – Димитровград – Ульяновск и Борма – Кошки – Нурлат – Кузайкино (на Альметьевск).

Расстояния — по прямой (и по дороге): с. Тёплый Стан — 7 (10) км, с. Елховка — 16 (19) км, г. Самара — 85 (98) км, г. Тольятти — 78 (110) км.

История 
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Богородское Борма тож, при речке Кармале, ясашных крестьян - 99, пахотных солдат - 14, вошло в состав Самарского уезда.

Описание 
Количество населения по данным органов местного самоуправления — 400 человек (2017).

В селе действуют Борминский филиал Елховской школы, ФАП, дом культуры, отделение почтовой связи. Улицы обеспечены уличным освещением. Имеется автобусное сообщение с Самарой.

Экономика 
Экономически независимое подсобное хозяйство ОАО «АВТОВАЗ».

Ключевой проблемой для населения является нехватка рабочих мест в селе.

Известные уроженцы 

 Рогов, Николай Васильевич (1904—1967) — советский военачальник, генерал-майор.

Примечания 

Населённые пункты Елховского района